Cité de Preston peut faire référence à : 

Cité de Preston, Lancashire, city et district non métropolitain du Lancashire, en Angleterre
 , une ancienne zone d'administration locale à Victoria, Australie
 , un village du Connecticut, États-Unis 
 Preston, ville britannique située dans le comté de Lancashire, Angleterre.

Voir aussi 

 Preston